Борис Андреевич (ок. 1294 — 25 февраля 1303) — князь новгородский и затем князь костромской (после 1296 (?) — 1303).

Младший сын Андрея Александровича и Василисы Дмитриевны, княжны Ростовской.

В 1299 году, будучи ребенком, отвезен в Новгород, где участвовал в церемонии введения на владычный двор вновь избранного архиепископа Феоктиста.

Также в летописях упомянута дата его смерти, но больше сведений о нем нет.

Умершие в 1303 году
Князья новгородские
Князья костромские